Degeneration eller degenerering beskriver en process där något förenklas eller försämras. Det kan användas i bland annat följande sammanhang:

Degeneration av människor genom urartning i fysiskt och psykiskt avseende oroade man sig mycket för på 1800-talet och i början på 1900-talet och därför tillgreps rashygien, bl.a. genom tvångssterilisering.
Beteckning på ett moderniserat samhälle som har fått negativa konsekvenser som rotlöshet, miljöförstöring och byråkratisering.
 Degenererat varumärke – ett varumärke som är så etablerat att många använder det som benämning på varan oavsett varumärke, se varumärkesord
Degenerativ sjukdom – en sjukdom där funktionen nedsätts/upphör i celler, vävnader eller organ
Degenererade energinivåer – kvantmekaniska energinivåer som har samma energi
Degenererad stjärna – en kompakt objekt inom astronomin som inte är ett svart hål
Degeneration (matematik) – egenskapen hos ett matematiskt objekt, att vara en förenkling av ett mer komplext objekt